Петков или Петкова е българско фамилно име, производно от личното име Петко.

Личности 
 Петков
 Александър Петков (1912 – ?), български хидролог
 Антон Петков (р. 1928), български художник (приложна графика)
 Асен Петков, няколко души с това име:
 Асен Петков (1922 – 1976), български военен пилот и художник
 Асен Петков (р. 1941), български учен (доц., инженер-химик)
 Асен Петков (р. 1952), български военен лекар, учен (проф.)
 Асен Петков (р. ?), български учен (проф., психолог)
 Божидар Петков (р. 1940), български композитор
 Борис Петков (р. 1932), български кларнетист, композитор, учен (проф.)
 Ботьо Петков (1815 – 1869), български учител
 Боян Петков (р. 1940), български художник
 Валерий Петков (р. 1951), български учен (правовед)
 Владимир Петков, няколко души с това име:
 Владимир Петков (р. 1943), български журналист (гл. ред.) и поет
 Владимир Петков (р. 1957), български режисьор и преподавател (Монреал)
 Владимир Петков (р. 1971), български шахматист
 Георги Петков, няколко души с това име:
 Георги Петков (1880 – 1968), български озеленител и градинар
 Георги Петков (р. 1961), български музикант и учен (доцент)
 Георги Петков (р. 1976), български футболист (вратар)
 Георги Петков, български автомолбилен състезател
 Георги Петков, български политик
 Добри Петков (1859 – 1932), български политик
 Добрин Петков (1923 – 1987), български диригент
 Димитър Петков (1858 – 1907), български политик
 Диян Петков (р. 1967), български футболист
 Жечко Петков (р. 1952), български цигуларКАСС
 Ивайло Петков (р. 1976), български футболист
 Иван Петков, няколко души с това име:
 Иван Бенков Петков, български офицер, командвал 73-ти пехотен полк (ПСВ)
 Иван Петков (р. 1942), български военен лекар, доцент
 Иван Петков (р. 1953), български дипломат
 Иван Петков (р. 1985), български футболист
 Иван Петков (р. 1986), български актьор
 Иван Петков (р. 1997), български футболист
 Кирил Петков (1898 – 1964), български инженер, авиоконструктор
 Кръстьо Петков, няколко души с това име:
 Кръстьо Петков (1874 – 1956), български общественик и революционер
 Кръстьо Петков (р. 1943), български профсъюзен деец, политик и учен (проф., социолог)
 Любен Петков (1939 – 2016), български писател
 Людмил Петков (р. 1939), български учен (проф., агроикономист)
 Марин Петков (р. 1955), български художник (худ. занаяти), преподавател
 Милен Петков (р. 1974), български футболист
 Милко Петков (р. 1970), български тенисист
 Михаил Петков (р. 1933), български художник (графика)
 Наум Петков (р. 1941), български учен (ст.н.с., агроном)
 Никола Петков (1893 – 1947), български политик
 Николай Петков (р. 1958), български алпинист, изкачил (1984) Еверест
 Петко Петков, няколко души с това име:
 Петко Петков (1827 – 1897), български политик, кмет (1880) на Видин
 Петко Петков (? – ?), български политик, кмет (1902 – 1904) на Фердинанд
 Петко Петков (1867 – ?), български революционер от ВМОРО
 Петко Петков (1891 – 1924), български политик (депутат)
 Петко Петков (1906 – ?), български офицер (генерал-майор)
 Петко Петков (р. 1920), български политик, кмет (1950 – 1955) на Кюстендил
 Петко Петков (р. 1920), български художник (худ. занаяти)
 Петко Петков (р. 1932), български учен (проф., хидроинженер)
 Петко Петков (р. 1933), български учен (ст.н.с., аграрикономист)
 Петко Петков (р. 1933), български учен (проф., ст.н.с., агроном)
 Петко Петков (р. 1942), български журналист (кореспондент в Сливен)
 Петко Петков (р. 1942), български шахматист
 Петко Петков (р. 1946), български футболист
 Петко Петков (р. 1947), български естраден певец
 Петко Петков (р. 1948), български учен (проф., инженер), чл.-кор. на БАН (2004)
 Петко Петков (р. 1949), български учен (доц., зооинженер)
 Петко Петков (р. 1950), български учен (проф., ветеринар)
 Петко Петков (р. 1962), български художник (скулптор)
 Петко Петков (р. 1968), български футболен треньор
 Петко Петков (р. 1971), български футболист
 Петко Петков, български кинооператор
 Петко Петков, български волейболист
 Пламен Петков, няколко души с това име:
 Пламен Петков (р. 1945), български учен (ст.н.с.), хидромелиоратор
 Пламен Петков (р. 1954), български инженер (полиграфист), икономист
 Пламен Петков (р. 1956), български дипломат (посланик)
 Пламен Петков (р. 1970), български журналист, сценарист
 Пламен Петков, почетен консул на Сиера Леоне в Бургас
 Пламен Петков, български гимнастик, европейски шампион
 Пламен Петков, български барабанист
 Пламен Петков, български футболист
 Пламен Петков, български актьор
 Румен Петков, няколко души с това име:
 Румен Петков (р. 1948), български режисьор
 Румен Петков (р. 1961), български политик
 Стефан Петков, няколко души с това име:
 Стефан Петков (1860 – 1951), български ботаник
 Стефан Петков (1865 – 1928), български революционер
 Стефан Петков (р. 1948), български художник (живописец)
 Тодор Петков (р. 1932), български учен (ст.н.с., паразитолог)
 Христо Ботев Петков (1848 – 1876), български поет, революционер
 Цеко Петков (1807 – 1881), български революционер
 Чавдар Петков (р. 1930), български учен (ст.н.с., инженер)

 Петкова
 Валентина Петкова (р. 1950), български учен (агроном)
 Василка Петкова (р. 1923), българска народна певица
 Ива Петкова (р. 1961), българска художничка (худ. занаяти)
 Маргарита Петкова (р. 1923), българска учителка и поетеса
 Неделя Петкова (1826 – 1894), българска учителка и революционерка
 Румяна Петкова (р. 1948), българска режисьорка

Източници 

Български фамилни имена